Cory Bishop (1 de janeiro de 1989) é um futebolista das Ilhas Virgens Americanas,que atua como volante.
É um dos poucos jogadores do país que joga nos Estados Unidos.Desde 2008 actua no Bucknell Bison University.
É um dos destaques da Seleção das Ilhas Virgens Americanas de Futebol .

Referências
ogol.com.br

Futebolistas das Ilhas Virgens Americanas